Шотландский Первый Дивизион 1968/1969 () — 72-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 7 сентября 1968 года и закончился 1 мая 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1968/1969
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1968 году
Спорт в Шотландии в 1969 году